Aglietti ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Aglietti (* 1970), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Franz Aglietti (1757–1836), italienischer Arzt